Breitenbach kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Breitenbach-Haut-Rhin, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Breitenbach, Bas-Rhin, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Breitenbach, kommun, Solothurn, Bezirk Thierstein,

Tjeckien 

 Potůčky, ort, Karlovy Vary,

Tyskland 

 Brettenbach (Elz), vattendrag, Baden-Württemberg, 
 Breitenbach, Sangerhausen – ort Sangerhausen, Sachsen-Anhalt, 
 Breitenbach, Wetterzeube – ort, Wetterzeube, Sachsen-Anhalt, 
 Breitenbach, Bebra – ort, Bebra, Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 
 Breitenbach, Schmalkalden – ort, Schmalkalden, Thüringen, 
 Breitenbach, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Breitenbach am Herzberg – kommun i Hessen

Österrike 

 Breitenbach am Inn (kommunhuvudort), Tyrolen, Politischer Bezirk Kufstein, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar